Syrisk kan vara:

Syrien
Syrier
Syriska